Алексей Ильич Любимов (1902—1986) — участник Великой Отечественной войны, командир 671-го артиллерийского полка 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, майор. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился 7 мая (20 мая по новому стилю) мая 1902 года в станице Красночерская Области Войска Донского (по другим данным — в станице Терновской), ныне Цимлянского района Ростовской области в крестьянской семье. Русский.

Образование начальное. Работал конторщиком на кожевенном заводе в станице Нижнечирская (ныне посёлок городского типа Нижний Чир Волгоградской области).

В Красной Армии с 1921 года. Участник боёв с бандами Антонова на Тамбовщине и с басмачами в Таджикистане. В 1926 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Войну встретил в Белоруссии, участвовал в Курской битве. Командир артиллерийского полка майор Алексей Любимов 27 сентября 1943 года, переправив материальную часть полка на подручных средствах через реку Днепр, в бою с тяжелыми танками, бронемашинами и бронетранспортёрами противника огнём обеспечил захват плацдарма на правом берегу Днепра в районе села Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины.

С 1946 года подполковник Любимов А. И. — в отставке. Жил в городе Термез Сурхандарьинской области Узбекистана, а затем в городе Краснодаре.

Умер 5 апреля 1986 года. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Память 
 9 мая 2007 года в городе Цимлянске Ростовской области торжественно открыт бюст Героя.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за умелое командование артиллерийским полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Любимову Алексею Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1483).
 Награждён ещё одним орденом Ленина, орденом Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1 степени, медалями.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Список Героев Советского Союза из Узбекистана.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара